Plusieurs hommes de guerre sont appelés maréchal de Bellegarde :
 Roger de Saint-Lary de Bellegarde (1525-1579), nommé maréchal de France par Henri III ;
 Heinrich Johann de Bellegarde (1755-1830), feld-maréchal autrichien ;

Voir aussi